Tutu o tutú puede referirse a:
 Tutú, indumentaria llevada por las bailarinas de danza clásica.
 Tutu, dios esfinge egipcio, popular durante los períodos ptolemaico y romano.
 Tutu, divinidad mesopotámica, dios tutelar.
 Princess Tutu, anime basado en el ballet y los cuentos que se bailan en ballet.

Personajes 
 Tutu, superintendente del tesoro y de los trabajos durante el reinado de Ajenatón.
 Desmond Tutu (1931-2021), obispo sudafricano y premio Nobel de la Paz 1984.

Música 
 Tutu, canción de Camilo y Pedro Capó.